Senhor Do Bonfim kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Senhor do Bonfim (kommun), Bahia, 
 Senhor Do Bonfim (flygplats i Brasilien), Bahia, Senhor do Bonfim, 

Robotskapade Brasilienförgreningar